Мольденгавер — фамилия. Известные носители:
  (1829—1908) — датский учитель слепых.
 Мольденгавер, Константин Генрихович (1859 — после 1919) — полковник русской императорской армии, георгиевский кавалер.
 Мольденгавер, Пауль (1766—1827) — немецкий ботаник.

Примечания